Cípselo (en griego: Κύψελος, "jarra") es el nombre de dos reyes míticos:

Cípselo, primer tirano de Corinto.
Cípselo de Arcadia, rey de Arcadia.